Орик има више значења:
 Орик (Калифорнија)
 Орик (Мисури)